Светско првенство у атлетици за јуниоре (У-20) је двогодишње такмичење у организацији ИААФ, што значи такмичење са светског јуниорског првака у свакој од атлетских дисциплина. Могу да се такмиче само спортисти са 19 година и они од 18 година који на дан 31. децембра године у којој се такмичење одржава имају пуних 18 година. 

Ово светском првенство не треба мешати са Светско првенство у атлетици за млађе јуниоре, где се такмиче спортисти млађи од 18 (У-18) година.

Прво првенство је одржани 1986. у Атини. Такмичења су до данас одржана у 14 земаља (Канада и Пољска су биле два пута домаћини) на пет континената. -{XVII}- Светско првенство 2018. године одржаће се у Тампереу од 10. до 15. јула.

Преглед Светских првенстава у атлетици за јуниоре 
 

 Првенство 2016. је требало да буде одржан у Казању у Русији до ИААФ одлуке  о суспензији Руске атлетске федерације, која забрањује Русији организовање међународних такмичења, па је измештено у Бидгошч у Пољској.

Референце 

 
Јуниори